Friederikenschule bezeichnet

 Friederikenschule (Hannover), 1854 in Linden mit dem Charakter einer Mittelschule gegründet, später Friederikenschule, später Ihmeschule
 Gymnasium Carolinum Bernburg#Die Friederikenschule